Натуральне число 1280
 1280 рік до нашої ери
 1280 рік нашої ери